ANDP steht als Abkürzung für:

 Nationaldemokratische Partei Afars (Afar National Democratic Party), eine politische Partei in Äthiopien
 Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès, eine politische Partei in Niger, siehe Nigrische Allianz für Demokratie und Fortschritt

Abkürzung